Кама́й () — село в Шебалинском районе Республики Алтай, входит в состав Актельского сельского поселения.

История

География 
Расположено в северной оконечности Семинского хребта у впадения реки Камай в реку Емурла.

Уличная сеть состоит состоит из единственной улицы Центральной.

Абсолютная высота 718 метров выше уровня моря
.

Население

Инфраструктура 
 экономика
Животноводство, сельское хозяйство.

Транспорт 
В селе заканчивается автодорога регионального значения «Чуйский тракт — Актел — Камай»

Примечания 

Населённые пункты Шебалинского района